Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1974/75 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur Bundesliga diente die eingleisig geführte Nationalliga. Als dritte Leistungsstufe fungierten die Regionalliga Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland) sowie die Landesligen von Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga

Allgemeines 
Die Meisterschaft in der Bundesliga wurde mit 10 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je viermal aufeinander trafen. Die Spielgemeinschaft zwischen Wattens und Wacker Innsbruck konnte zum dritten Male gemeinsam Österreichischer Fußballmeister werden; für Wacker war es bereits der vierte Titel. Als Österreichischer Meister konnte man sich zudem für den Europacup der Landesmeister 1976 qualifizieren, wo die Spielgemeinschaft allerdings in der ersten Runde ausschied. Cupfinalist Sturm Graz durfte am Europacup der Cupsieger 1976 teilnehmen, wo die Mannschaft das Viertelfinale erreichte. Vorjahresmeister SK VÖEST Linz und der SK Rapid vertraten Österreichs Fußball im UEFA-Cup 1976; scheiterten beide allerdings in Runde 1.

Mit dem SC Eisenstadt musste der Letztplatzierte der Meisterschaft absteigen. Er wurde mit dem Grazer AK durch den Meister der zweitklassigen Nationalliga in der kommenden Saison ersetzt.

Auslosung 

Die Auslosung fand bereits am 20. Mai 1974 statt, obwohl es damals noch mehrere Unbekannte gab, vor allem hinsichtlich des Kärntner Vertreters, der entweder Austria Klagenfurt oder der Villacher SV (bzw. Spielgemeinschaft des VSV mit Radenthein) hieß, weshalb z. B. in der 1. Runde die Paarung mit Austria Wien vs. Kärnten angegeben wurde. Fix war der Meisterschaftsbeginn, der mit 11. August angesetzt wurde (die Matches wurden aber schon am 9./10. August gespielt), und es fand auch immer gleich darauf ein Rückrundenspiel statt (für die 1. Runde fixiert mit 14. August), die Überbezeichnung lautete „Erster Spieltag“; die letzte Herbstrunde, sprich der „Neunte Spieltag“ war für 1. und 8. Dezember programmiert.
Die Durchführung mit der sofortigen Rückrunde stellte laut Ansicht des Schiedsrichterobmanns Fritz Seipelt eine zusätzliche Belastung für die Schiedsrichter dar.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Nationalliga: Grazer AK

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Friedl Koncilia, Norbert Schatz – Werner Kriess, Rudolf Horvath, Engelbert Kordesch, Bruno Pezzey, Johann Eigenstiller – Ove Flindt-Bjerg, Manfred Gombasch, Peter Koncilia, Othmar Bajlicz, Hans Rebele, Günther Rinker – Werner Schwarz, Helmut Metzler, Kurt Welzl, Franz Oberacher, Peter Kastner, Johann Trenkwalder – Trainer: Branko Elsner

Zweite Leistungsstufe – Nationalliga

Allgemeines 
Erstmals seit der Saison 1933/34 wurde mit der Nationalliga wieder eine eingleisige geführte zweite Spielstufe ausgetragen. Die Meisterschaft wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Der Meister der Nationalliga, der GAK, stieg in die Bundesliga auf, der letztplatzierte SK Bischofshofen ab, in seinem Fall in die Salzburger Landesliga. Der Aufstieg in die Nationalliga war komplizierter geregelt, da in dieser Saison eine asymmetrische dritte Leistungsstufe bestand: Der Meister der Regionalliga Ost, SC Tulln, stieg direkt auf, in Ausscheidungsspielen ermittelten die sechs Landesmeister weitere zwei Aufsteiger: SV Sankt Veit (Gruppe Mitte) und Salzburger AK 1914 (Gruppe West). So erhöhte sich die Anzahl der zweitklassigen Vereine in der kommenden Saison auf 16.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: SC Tulln

Qualifiziert über die Relegation
 Gruppe Mitte (Landesliga Kärnten, Oberösterreich, Steiermark): SV St. Veit/Glan (Relegation zur Nationalliga)
 Gruppe West (Salzburger Liga, Landesliga Tirol, Landesliga Vorarlberg): Salzburger AK 1914 (Relegation zur Nationalliga)

Dritte Leistungsstufe

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost sicherte sich der SC Tulln die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SV Oberwart
 Landesliga Niederösterreich: KSV Böhlerwerk
 Wiener Liga: FS Elektra Wien

Landesliga Kärnten 
In Kärnten errang der SV St. Veit/Glan den Meistertitel und ist für die Relegationsspiele in der Gruppe Mitte für die Nationalliga berechtigt. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

1. Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich konnte sich der SK Vorwärts Steyr den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Antiesenhofen
 SK St. Magdalena

Salzburger Liga 
In Salzburg feierte der Salzburger AK 1914 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ASV Salzburg

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark erspielte der WSV Liezen den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger

Leider liegen keine Informationen über Aufsteiger der nächsten Saison vor.

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde die SPG Innsbruck Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Reutte

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg konnte die SG Bregenz/Bludenz den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Lustenau
 FC Rot-Weiß Rankweil

Relegation

Relegation zur Nationalliga 

Gruppe Mitte

Gruppe West

Abschlusstabelle

|}

Literatur 
 Anton Egger, Kurt Kaiser: Österreichs Fußball-Bundesliga von A-Z, Chronik ab 1974, Verlag Anton Egger, Fohnsdorf 1995
 Josef Huber: Tagebuch des Jahrhunderts, Fußball-Österreich von 1901 bis 2000, Verlag Wolfgang Drabesch, Wien 2000

Weblinks 
 Österreich 1 (Bundesliga) 1974/75 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Nationalliga) 1974/75 bei austriasoccer.at
 Austria 1974/75 Bundesliga und Nationalliga bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1974/75
1974/75